Fulvus ist das Cognomen folgender Personen: